«Memories» — песня Элвиса Пресли.

Была написана Билли Стрейнджем и Маком Дэвисом специально для исполнения Элвисом на телеконцерте Elvis' Comeback NBC-TV Special (который будет показан на канале NBC 3 декабря 1968 года). Позже Мак Дэвис рассказывал журналу Billboard:

В США песня вышла отдельным синглом (с песней «Charro!» на другой стороне) и достигла 35-го места в «горячей сотне» журнала «Билборд» (на неделе, на которую пришлась суббота 12 апреля 1969 года).

Также песня вошла в альбом Elvis, представлявший собой саундтрек к тому самому телеконцерту Elvis' Comeback NBC-TV Special, во время которого она была впервые исполнена на публике. Надо отметить, что для самого телеконцерта песня была записана живьём, а на альбоме она представлена в студийной версии, которую Элвис записал 24 июня.

Отзывы критиков 
Книга Rock Song Index называет песню «Memories» столпом позднего периода творчества певца («hallmark of his later (fat Elvis) period»).

Чарты

Примечания

Ссылки 
 

Синглы 1968 года
Песни 1969 года
Песни Элвиса Пресли
Синглы RCA Records